O Campeonato Paulista de Handebol Feminino é uma competição estadual que reúne clubes do estado de São Paulo promovida pela Federação Paulista de Handebol (FPHand).

O naipe feminino do campeonato é promovido desde o ano de 1972.

Campeões 
Os clubes campeões do campeonato são os seguintes:

Ver também 
Confederação Brasileira de Handebol
Campeonato Paulista de Handebol Masculino
 Federação Paulista de Handebol

Links Externos 
 http://fphand.com.br/home/campeoes/ 
 https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/pinheiros-campeao-paulista-feminino-handebol-71436
 http://www.metodista.br/rronline/noticias/esportes/2016/sao-bernardo-metodista-e-campea-no-campeonato-paulista-pela-decima-vez
 https://www.tcheesportes.com/post/2015/04/26/metodista-ganha-de-franca-tamb%C3%A9m-no-handebol-feminino
 http://www.metodista.br/rronline/noticias/esportes/2016/sao-bernardo-metodista-e-campea-no-campeonato-paulista-pela-decima-vez
 http://www.olimpiadatododia.com.br/handebol/38117-ao-vivo-pinheiros-x-sao-bernardo-paulista-handebol-feminino-final/
 https://www.tvnsports.com.br/videos/handebol-guarulhos-pinheiros-fem-final-ida-161019?category_slug=anteriores
 http://fphand.com.br/home/pinheiros-vence-guarulhos-pela-2a-vez-e-e-campeao-do-super-paulistao-adulto-feminino/

 
Competições de handebol feminino do Brasil